Белебей

 Белебей — город в Башкортостане
 Белебей — железнодорожная станция в Башкортостане
 Белебей — гора в юго-западной части хребта Улахан-Сисе, в Якутии, координаты69°14’N	149°12’E